CIS — многозначная аббревиатура:
 Co-operative Insurance Society (en) — английская страховая компания.
 CIS (англ. Council of International Schools) — содружество международных школ по всему миру.
 Comodo Internet Security — программный комплекс (:en:Internet Security), состоящий из персонального файерфола и антивируса от фирмы Comodo.
 CIS (англ. Cloud Internet Security) — программный комплекс облачной Интернет безопасности.
 CIS Tower (en) — небоскрёб в Манчестере, самая высокая солнечная панель в Европе.
 CIS (пулемёт) — модель пулемёта.
 CIS () — технология изготовления светочувствительных матриц, применяющаяся в сканерах изображений.
 CIS () — перевод аббревиатуры СНГ.
 CIS () — некоммерческая организация, разрабатывающая стандарты и инструменты в области информационной безопасности.
 CIS () — свод эпиграфических памятников на семитских языках.
 Cis — нота до диез. См. До-диез мажор и До-диез минор.
 Cis — род трутовиковых жуков.
 Continuous Integration System — система непрерывной интеграции.